Andreu Monzó Nogués (Carlet, 1903 - 1962), eclesiàstic i escriptor valencià 
 Jaume Monzó (la Font d'en Carròs, 1971), filòleg valencià
 Jaume Monzó Cots (Barcelona, 1946 – Barcelona, 2020), nedador català
 Marc Monzó i Torrents (Barcelona, 1973), joier i orfebre
 Pilar Monzó de Roca (segles XIX- XX), escriptora i dramaturga valenciana que conreà el gènere del sainet
 Quim Monzó (Barcelona, 1952), autor de novel·les, contes i articles